Grigny (Essonne)
 Grigny (Pas de Calais)
 Grigny (Roine)